Con Canzoniere si intende:

Letteratura 
Canzoniere, raccolta di rime
Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta), raccolta poetica di Francesco Petrarca
Canzoniere, raccolta poetica di Umberto Saba

Musica 
Canzoniere di Isabella d'Este, raccolta manoscritta di 123 composizioni di musica profana
Canzoniere: 44 rispetti, stornelli ed altri canti su versi popolari toscani, raccolta di musica vocale di Ermanno Wolf-Ferrari